Die Saison 1993/94 war die 19. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SV Straßenbahn Graz und der 1. SSK Mozart aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der SK Flötzersteig-Breitensee und der WSV ATSV Ranshofen abstiegen.

Der Titelverteidiger SC Margareten gewann mit einem halben Punkt Vorsprung erneut die Meisterschaft.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1993/94.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Wiener Neustadt ist durch den Sieg im direkten Vergleich vor Klagenfurt platziert.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1994/95 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 22. bis 24. April in Graz statt. Die Teilnehmer waren der ESV Austria Graz (Sieger der Staatsliga B Süd), der SK Hohenems (Sieger der Staatsliga B West) und mit dem SC Fischer Wien sowie dem SK VÖEST Linz die beiden Erstplatzierten der Staatsliga B Ost.

Während Fischer Wien alle Wettkämpfe gewann und damit souverän aufstieg, war die Entscheidung um den zweiten Aufstiegsplatz sehr knapp. VÖEST Linz und Austria Graz waren nicht nur nach Brettpunkten, sondern auch nach allen übrigen Kriterien (Mannschaftspunkte, direkter Vergleich, Sonneborn-Berger-Wertung) punktgleich, sodass die Entscheidung über den zweiten Platz durch Losentscheid getroffen werden musste und hier hatte VÖEST Linz das Glück auf seiner Seite.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand der österreichischen 1. Liga in Schachsport 19/12, Seite 19 (PDF; 1,6 MB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 29/12, Seite 3f. (PDF; 740 kB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1993
Schachveranstaltung 1994
Sportsaison 1993/94